Русце може бити:

 Русце (Бујановац), насељено место у општини Бујановац, Пчињски округ, Република Србија
 Русце (Врање), насељено место града Врања, Пчињски округ,